Еврейское письмо () — двенадцатый блок стандарта Юникод. Содержит все символы еврейского письма для записи иврита, а также идиша, сефардского и других языков еврейской диаспоры.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{|  class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Еврейское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+059x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0591: HEBREW ACCENT ETNAHTA" | ֑◌
| title="U+0592: HEBREW ACCENT SEGOL" | ֒◌
| title="U+0593: HEBREW ACCENT SHALSHELET" | ֓◌
| title="U+0594: HEBREW ACCENT ZAQEF QATAN" | ֔◌
| title="U+0595: HEBREW ACCENT ZAQEF GADOL" | ֕◌
| title="U+0596: HEBREW ACCENT TIPEHA" | ֖◌
| title="U+0597: HEBREW ACCENT REVIA" | ֗◌
| title="U+0598: HEBREW ACCENT ZARQA" | ֘◌
| title="U+0599: HEBREW ACCENT PASHTA" | ֙◌
| title="U+059A: HEBREW ACCENT YETIV" | ֚◌
| title="U+059B: HEBREW ACCENT TEVIR" | ֛◌
| title="U+059C: HEBREW ACCENT GERESH" | ֜◌
| title="U+059D: HEBREW ACCENT GERESH MUQDAM" | ֝◌
| title="U+059E: HEBREW ACCENT GERSHAYIM" | ֞◌
| title="U+059F: HEBREW ACCENT QARNEY PARA" | ֟◌
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+05Ax
| title="U+05A0: HEBREW ACCENT TELISHA GEDOLA" | ֠◌
| title="U+05A1: HEBREW ACCENT PAZER" | ֡◌
| title="U+05A2: HEBREW ACCENT ATNAH HAFUKH" | ֢◌
| title="U+05A3: HEBREW ACCENT MUNAH" | ֣◌
| title="U+05A4: HEBREW ACCENT MAHAPAKH" | ֤◌
| title="U+05A5: HEBREW ACCENT MERKHA" | ֥◌
| title="U+05A6: HEBREW ACCENT MERKHA KEFULA" | ֦◌
| title="U+05A7: HEBREW ACCENT DARGA" | ֧◌
| title="U+05A8: HEBREW ACCENT QADMA" | ֨◌
| title="U+05A9: HEBREW ACCENT TELISHA QETANA" | ֩◌
| title="U+05AA: HEBREW ACCENT YERAH BEN YOMO" | ֪◌
| title="U+05AB: HEBREW ACCENT OLE" | ֫◌
| title="U+05AC: HEBREW ACCENT ILUY" | ֬◌
| title="U+05AD: HEBREW ACCENT DEHI" | ֭◌
| title="U+05AE: HEBREW ACCENT ZINOR" | ֮◌
| title="U+05AF: HEBREW MARK MASORA CIRCLE" | ֯◌
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+05Bx
| title="U+05B0: HEBREW POINT SHEVA" | ְ◌
| title="U+05B1: HEBREW POINT HATAF SEGOL" | ֱ◌
| title="U+05B2: HEBREW POINT HATAF PATAH" | ֲ◌
| title="U+05B3: HEBREW POINT HATAF QAMATS" | ֳ◌
| title="U+05B4: HEBREW POINT HIRIQ" | ִ◌
| title="U+05B5: HEBREW POINT TSERE" | ֵ◌
| title="U+05B6: HEBREW POINT SEGOL" | ֶ◌
| title="U+05B7: HEBREW POINT PATAH" | ַ◌
| title="U+05B8: HEBREW POINT QAMATS" | ָ◌
| title="U+05B9: HEBREW POINT HOLAM" | ֹ◌
| title="U+05BA: HEBREW POINT HOLAM HASER FOR VAV" | ֺ◌
| title="U+05BB: HEBREW POINT QUBUTS" | ֻ◌
| title="U+05BC: HEBREW POINT DAGESH OR MAPIQ" | ּ◌
| title="U+05BD: HEBREW POINT METEG" | ֽ◌
| title="U+05BE: HEBREW PUNCTUATION MAQAF" | ־
| title="U+05BF: HEBREW POINT RAFE" | ֿ◌
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+05Cx
| title="U+05C0: HEBREW PUNCTUATION PASEQ" | ׀
| title="U+05C1: HEBREW POINT SHIN DOT" | ׁ◌
| title="U+05C2: HEBREW POINT SIN DOT" | ׂ◌
| title="U+05C3: HEBREW PUNCTUATION SOF PASUQ" | ׃
| title="U+05C4: HEBREW MARK UPPER DOT" | ׄ◌
| title="U+05C5: HEBREW MARK LOWER DOT" | ׅ◌
| title="U+05C6: HEBREW PUNCTUATION NUN HAFUKHA" | ׆
| title="U+05C7: HEBREW POINT QAMATS QATAN" | ׇ◌
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+05Dx
| title="U+05D0: HEBREW LETTER ALEF" | א
| title="U+05D1: HEBREW LETTER BET" | ב
| title="U+05D2: HEBREW LETTER GIMEL" | ג
| title="U+05D3: HEBREW LETTER DALET" | ד
| title="U+05D4: HEBREW LETTER HE" | ה
| title="U+05D5: HEBREW LETTER VAV" | ו
| title="U+05D6: HEBREW LETTER ZAYIN" | ז
| title="U+05D7: HEBREW LETTER HET" | ח
| title="U+05D8: HEBREW LETTER TET" | ט
| title="U+05D9: HEBREW LETTER YOD" | י
| title="U+05DA: HEBREW LETTER FINAL KAF" | ך
| title="U+05DB: HEBREW LETTER KAF" | כ
| title="U+05DC: HEBREW LETTER LAMED" | ל
| title="U+05DD: HEBREW LETTER FINAL MEM" | ם
| title="U+05DE: HEBREW LETTER MEM" | מ
| title="U+05DF: HEBREW LETTER FINAL NUN" | ן
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+05Ex
| title="U+05E0: HEBREW LETTER NUN" | נ
| title="U+05E1: HEBREW LETTER SAMEKH" | ס
| title="U+05E2: HEBREW LETTER AYIN" | ע
| title="U+05E3: HEBREW LETTER FINAL PE" | ף
| title="U+05E4: HEBREW LETTER PE" | פ
| title="U+05E5: HEBREW LETTER FINAL TSADI" | ץ
| title="U+05E6: HEBREW LETTER TSADI" | צ
| title="U+05E7: HEBREW LETTER QOF" | ק
| title="U+05E8: HEBREW LETTER RESH" | ר
| title="U+05E9: HEBREW LETTER SHIN" | ש
| title="U+05EA: HEBREW LETTER TAV" | ת
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+05EF: HEBREW YOD TRIANGLE" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+05Fx
| title="U+05F0: HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE VAV" | װ
| title="U+05F1: HEBREW LIGATURE YIDDISH VAV YOD" | ױ
| title="U+05F2: HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE YOD" | ײ
| title="U+05F3: HEBREW PUNCTUATION GERESH" | ׳
| title="U+05F4: HEBREW PUNCTUATION GERSHAYIM" | ״
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

Примечания